Имя Кайпин носит несколько административно-территориальных единиц в разных провинциях КНР:

 Кайпин — городской уезд городского округа Цзянмэнь в провинции Гуандун.
 Кайпин — район городского округа Таншань в провинции Хэбэй.
 Кайпин — первое название исторического города Шанду.